It's Okay – traccia dell'album Wildside dei Wildside del 1995
 It's Ok – traccia dell'album Purity of Essence di Quorthon del 1997
 It's OK – singolo di Tracy Chapman del 2000, dall'album Telling Stories
 It's OK – singolo dei Delirious? del 2000, dall'album Mezzamorphis
It's OK! – singolo delle Atomic Kitten del 2002, dall'album Feels So Good
 It's Okay – singolo di Des'ree del 2003, dall'album Dream Soldier
 It's OK – traccia dell'album X dei Liberty X del 2005
It's Okay (One Blood) – singolo di The Game del 2006, dall'album Doctor's Advocate
 It's Okay – traccia dell'album Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel: Original Motion Picture Soundtrack del 2009
It's OK – singolo di Cee Lo Green del 2010, dall'album The Lady Killer